Caryodaphnopsis är ett släkte av lagerväxter. Caryodaphnopsis ingår i familjen lagerväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerväxter
Caryodaphnopsis